Гайчак — музыкальный инструмент округлой формы с тремя или четырьмя металлическими струнами и коротким безладовым грифом. Распространён, в основном, на юге Ирана, а также в среде афганцев, узбеков, уйгур, таджиков, туркмен и каракалпаков.

Гайчак является единственным смычковым инструментом, встречающимся в селениях Памира. Музыкальный инструмент популярен на пространстве почти всей Центральной Азии. Основание инструмента — металлическое либо деревянное, гриф делается из ивы, абрикосового или тутового дерева.

Овальные углубления по бокам придают инструменту носовое звучание. При игре гайчак ставится вертикально, обычно на колени музыканта.

Примечания 

Смычковые музыкальные инструменты
Иранские музыкальные инструменты
Музыка Афганистана
Хордофоны